

Gli episodi della serie televisiva Omicidi a Sandhamn vanno in onda dal 20 dicembre 2010 sul canale svedese TV4. 

In Italia, la serie va in onda in prima visione su Giallo dal 5 settembre 2014 ed è presente su Amazon Prime fino alla serie 6 (episodi della stagione n. 6 numerati come stagioni 6, 7, 8 e 9 invece che singoli episodi).

Omicidi a Sandhamn